Jesús Martínez peut faire référence à :

 Jesús Martínez Rentería (1913-1994), acteur comique mexicain, connu sous le nom de «Palillo» ;
 Jesús E. Martínez Álvarez (1944-), homme politique mexicain - gouverneur de Oaxaca ;
 Jesús Martínez del Vas (1973-), dessinateur espagnol; 
 Jesús Martínez Ross (1932-), homme politique mexicain - gouverneur du Quintana Roo;
 Jesús Martínez de la Cal (1980-),  handballeur espagnol plus connu sous le nom de Chuchi Martínez.
 Jesús Martínez, évêque équatorien en Équateur ;
 Alfonso Jesús Martínez Alcázar (1975-), homme politique mexicain;
 Jesús Ernest Martínez Ferrando (1959-), écrivain espagnol;
 Jesús Martínez Rivadeneira (1947-), footballeur espagnol naturalisé argentin;